Mistrzostwa Świata U-19 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 – dziesiąte mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbędą się w 2023 roku w Chorwacji.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Chorwacji przez Radę IHF w lutym 2020 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2023 w Chorwacji
2023 w piłce ręcznej
2023